Militair Dienstkruis (Mecklenburg-Schwerin), een onderscheiding voor onderofficieren en manschappen van het Groothertogdom Mecklenburg-Schwerin
 Militair Dienstkruis (Mecklenburg-Strelitz), een onderscheiding voor onderofficieren en manschappen van het Groothertogdom Mecklenburg-Strelitz